Гней Помпей (; II—I ст. до н. е.) — діяч Стародавнього Риму, дід Гнея Помпея Страбона.
 Гней Помпей Страбон (; 133 до н. е. — 87 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки. Батько Гнея Помпея Великого (Магна), дід Гнея Помпея Магна Молодшого.
 Гней Помпей Великий (; 29 вересня 106 до н. е. — 28 вересня 48 до н. е.) — видатний римський полководець і державний діяч часів Стародавнього Риму.
 Гней Помпей Магн Молодший (; 78/77 до н. е. — 45 до н. е.) — військовий та політичний діяч часів пізньої Римської республіки. Син Гнея Помпея Великого (Магна).
 Гней Помпей (, відомий ще як Гней Помпей Руфус; ? — 14) — політичний діяч часів пізньої Римської республіки, консул-суффект 31 року до н. е.
 Гней Помпей Коллега (; ? — після 76) — військовий та державний діяч часів ранньої Римської імперії, консул-суффект 71 року.
 Гней Помпей (; 23 —47) — політичний та військовий діяч Римської імперії, квестор.
 Гней Помпей Катуллін (; друга половина I століття) — політичний діяч Римської імперії, консул-суффект 90 року.
 Гней Помпей Трог (; часто просто Помпей Трог) — римський історик I століття.